Prosperity – najwyższy poziom koniunktury
Miejscowości w USA:
 Prosperity – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Newberry
 Prosperity – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
Gminy w USA:
 Prosperity (ang. Prosperity Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville

Przypisy